Хампстед () — деревня в северо-восточной Доминике, в приходе Сент-Эндрю. В 2001 году, население деревни составляло 495 человек.

История 
У карибов территория вокруг Хампстеда была известна как Батибу (кариб. Batibou). Название «Хампстед» пришло от имения, которое было продано британцами, и было названо первыми владельцами в честь района Хампстед в Лондоне.

Когда Доминика была британской колонией, на берегах реки Хампстед находилась фабрика сахара, которую приводила в действие вода. На сегодняшний день, водяное колесо на реке осталось одним из оставшихся примеров технологий XVIII века. Чуть позже, поместье стало производить какао и лайм, а к XX веку поменяло производство на кокосы и копру.

Поместьем Хампстед владела семья Макинтайр, но в 1930-х годах у них начались финансовые трудности. Поместьем после этого занялось правительство, а в 1946 году его купил Р. Б. Дуглас. Его потомки до сих пор владеют его имением.

В 2006 году, режиссёр Гор Вербински использовал Хампстед как локацию для съемки сцен борьбы на мечах в фильме Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца.

С тех пор, в Хампстед стало приезжать много туристов; пляж Батибу стал привлекать многих людей.

География 
Ландшафт вокруг Хампстеда главным образом холмистый, но на востоке деревни он более плоский. Деревня расположена на высоте в 1 м. Высочайшая точка поблизости имеет высоту в 267 м, и расположена в 1,6 км к югу от Хампстеда.

Ближайшее крупное поселение — Уэсли, в 8 км к юго-востоку от Хампстеда.

Климат 
Согласно классификации климатов Кёппена, в Хампстеде — муссонный климат (Am).

Среднегодовая температура — 26 °C. Самый влажный месяц — октябрь (257 мм), а самый засушливый — февраль (76 мм).

Среднегодовое количество осадков — 1818 мм. Самый тёплый месяц — август (27,2 °C), а самый холодный — февраль (24,6 °C).

Примечания 

Населённые пункты по алфавиту
Населённые пункты Доминики